«Раднички» — название спортивных клубов из стран бывшей Югославии, в основном из Сербии.
 
 «Раднички» — сербский баскетбольный клуб из Крагуеваца.